Tyler može značiti:

Osobe
 John Tyler (1790. – 1862.), američki predsjednik
 Julia Tyler (1820. – 1889.), druga žena Johna Tylera i prva dama Sjedinjenih Američkih Država
 Letitia Tyler (1790. – 1842.), prva žena Johna Tylera i prva dama Sjedinjenih Američkih Država
 Liv Tyler (rođena 1977.), američka glumica i model
 Steven Tyler (rođen 1948.), američki pjevač i kantautor
 Tyler Hansbrough (rođen 1985.), američki košarkaš

Mjesta
 Tyler (Teksas)